Лауренциу Думитру Рошу (; ) — румынский футболист, крайний нападающий. Известен как игрок «Стяуа» (Бухарест) и испанских клубов «Нумансия», «Рекреативо» и «Кадис», а также сборной Румынии.

Участник чемпионата Европы 2000 года. На турнире он сыграл в двух матчах своей сборной.

Клубная карьера 
Рошу родился в Яссах и начал играть в футбол с местной «Политехнике». Едва ему исполнилось 18 лет, его пригласил местный гранд «Стяуа» Бухарест, в котором он отыграл следующие семь лет, выиграв пять национальных чемпионатов.

В своем первом сезоне Рошу провел всего 4 матча, но, после того как его прямой конкурент на позицию на поле был продан, он блестяще проявил себя, забив 6 голов в 31 играх в сезоне 1994/95 и его в общей сложности 27 голов в следующих двух сезонах. В сезоне 1997/98 «Стяуа» вновь выиграл чемпионат и стал первой командой в стране после Второй мировой войны, завоевывавшей национальный титул в течение шести лет подряд.

С Рошу в составе «Стяуа» стал первой румынской командой, достигшей группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в сезоне 1994/95, а сам игрок покинул клуб в 2000 году с 159 играми в первом дивизионе Румынии. Ему также удалось выиграть три Кубка, добавив к ним 43 игры и 4 гола в еврокубках.

Рошу перешёл в «Нумансию» в сезоне 2000/01, присоединившись к соотечественнику Константину Барбу, который приехал в клуб прошлом сезоне. В свой первый год в Испании он забил 8 раз, в том числе сделал хет-трик в ворота «Реала», но «Нумансия» все равно вылетела из Примеры. Отыграв ещё три года за клуб в Сегунде, Рошу подписал контракт с «Рекреативо», забив 19 голов в первых двух сезонах во всех турнирах, чем помог клубу в сезоне 2005/06 с первого места подняться в Примеру после трехлетнего отсутствия.

Отличившись лишь три раза в сезоне 2006/07 годах и четырежды в следующем сезоне, Рошу переехал в соседний «Кадис», недавно опустившийся в третий испанский дивизион (Сегунду В). Всего через год Рошу покинул клуб.

Карьера в сборной 
Рошу дебютировал за сборной Румынии 10 октября 1998 года в отборочном к Евро 2000 матче против Португалии (победа 1:0) и представлял свою страну на финальной стадии турнира.

Он сыграл 38 международных матчей и забил 5 голов, в том числе важный гол в ворота Болгарии 2 сентября 2006 года (2:2) в отборе к Евро 2008.

Тренерская карьера 
В 2010 году Рошу начал карьеру тренера и, в частности, работал ассистентом в клубах «Васлуй», «Петролул» и в родном «Стяуа» (Бухарест).

Достижения 
 «Стяуа»
 Чемпион Румынии: 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98
 Обладатель Кубка Румынии: 1995/96, 1996/97, 1998/99
 Обладатель Суперкубка Румынии: 1993, 1994, 1997
 Итого: 11 трофеев

 «Рекреативо»
 Победитель Сегунды: 2005/06
 Итого: 1 трофей

Примечания

Ссылки 
 RomanianSoccer profile and stats
 
 

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «Стяуа»
Игроки ФК «Нумансия»
Игроки ФК «Рекреативо»
Игроки ФК «Кадис»
Футбольные тренеры Румынии
Тренеры ФК «УТА» Арад